

Botanique 
 Fleur d'oranger, fleur du bigaradier ;
 Muscat fleur d'oranger, cépage de table et de cuve blanc ;
 Oranger, petit arbre fruitier de la famille végétale qui produit des agrumes ;
 Oranger des Osages, arbre de la famille des Moraceae ;
 Oranger du Mexique, nom vernaculaire de diverses plantes de la même famille que les orangers ;
 Oranger du Portugal, oranger produisant une orange sanguine.

Chimie 
 Eau de fleur d'oranger, eau de distillation issue de l'hydrodistillation des fleurs de l'oranger amer.
 Essence de fleur d'oranger,

Cinéma 
 Mon bel oranger (film), film brésilien de Marcos Bernstein (2012).

Littérature 
 La Fleur d'oranger, comédie dramatique d'Henry Roussell (1932) ;
 Mon bel oranger, roman de José Mauro de Vasconcelos.

Musique 
 L'Oranger jasmin, album de l'artiste taiwanais Jay Chou.

Voir aussi